Зейту́н:
 Зейтун (Каир) (Аль-Зайтун) — один из районов в восточной части Каира (Египет).
 Зейтун (Киликия) — армянский город в Горной Киликии. Ныне — посёлок Сулейманлы в иле Кахраманмараш.
 Зейтун — район в Ереване, см. Канакер-Зейтун.
 Зейтун (Мальта) — город на Мальте.
 Джабаль аз-Зайтун — Масличная гора.
 Мечеть аз-Зайтуна

Имя арабского происхождения (зайтун — оливковое дерево):
 Зайтуна Агзамовна Насретдинова

См. также 
 Зейтунские восстания

Арабские имена